

Film 
 Confessions – film del 1925 diretto da W.P. Kellino
 Confessions – film del 2006 diretto da Lawrence Page 
 Confessions – film del 2010 diretto da Tetsuya Nakashima

Letteratura 
 Le confessioni (Les Confessions) – autobiografia di Jean-Jacques Rousseau

Musica 
 Confessions – album di Dweezil Zappa del 1991
 Confessions – album di Usher del 2004
 Confessions – album di Lee Ryan del 2010
 Confessions – album di Liza Minnelli del 2010
 Confessions – album dei Buckcherry del 2013
 Confessions – album degli Alesana del 2015
 Confessions – album dei Sonic Syndicate del 2016